H.W. Jacobæus kan henvise til flere personer:

 Henrik Wellejus Jacobæus (1807-1885) – dansk proprietær og politiker
 Holger Wilhelm Jacobæus (1881-1974) – dansk direktør